Gunter bezeichnet:

 Gunter (Texas), City im Grayson County, Texas
 Mount Gunter, Berg im Grahamland, Antarktika

Gunter ist der Familienname folgender Personen:
 Archibald Clavering Gunter (1847–1907), US-amerikanischer Schriftsteller mit englischen Wurzeln
 Bill Gunter (* 1934), US-amerikanischer Politiker
 Chris Gunter (* 1989), walisischer Fußballspieler
 Edmund Gunter (1581–1626), englischer Mathematiker und Astronom
 Georg Gunter (1930–2008), schlesischer Historiker und Schriftsteller
 Hardrock Gunter (1925–2013), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Sänger
 Julius Caldeen Gunter (1858–1940), US-amerikanischer Politiker
 Michael M. Gunter (* 1943), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Ray Gunter (1909–1977), britischer Politiker und Unterhausabgeordneter
 Ronald Gunter, 3. Baronet (1904–1980), britischer Autorennfahrer
 Sue Gunter (1939–2005), US-amerikanische Basketballtrainerin
 Thomas M. Gunter (1826–1904), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Gunther, Günter